Příjmení Macháč nosí více významných osobností:

 Felicián Josef Macháč (1915–2003) – český duchovní
 Jaroslav Macháč (* 1945) – slovenský fotbalový brankář
 Karel Ludvík Macháč (1867–1931) – český národněsocialistický politik, prozaik, autor divadelních her a satir
 Ľuboš Macháč (* 1959) – slovenský fotbalista
 Tomáš Macháč (* 2000), český tenista